Pumpkinhead steht für:
 Pumpkinhead (dt. Titel Das Halloween Monster), US-amerikanischer Horrorfilm aus dem Jahr 1988

Pumpkinhead ist das Pseudonym folgender Personen:
 Pumpkinhead (Rapper) (eigentlich Robert Alan Diaz; 1975–2015), US-amerikanischer Rap-Musiker